

Geografia
 Lauwers – fiume del nord dei Paesi Bassi

Persone
 Conrad Lauwers – incisore fiammingo
 Dimitri Lauwers – ex cestista belga
 Jan Lauwers – ex ciclista su strada belga
 Nicolaes Lauwers – incisore fiammingo